Malmö FF deltog säsongen 2009 i Allsvenskan och i Svenska cupen.

Intern skytteliga  
Avser allsvenskan:
 1. Daniel Larsson 11 mål
 2. Edward Ofere 10 mål
 3. Agon Mehmeti 5 mål
 4. Wilton Figueiredo 4 mål
 5. Guillermo Molins 3 mål
 6. Labinot Harbuzi och Jiloan Hamad 2 mål
 8. Ricardo, Miljan Mutavdžić och Daniel Andersson 1 mål

Målstatistik:
 Mål totalt: 40
 Spelmål:
 Straffmål: 1
 Självmål:

Spelartruppen 
Spelartruppen aktuell per den 2 april 2009.

 Tröjnummer 12 är reserverat för MFF Support

Utlånade spelare
 Philip Milenkovic (utlånad till IFK Malmö)
 Babis Stefanidis (utlånad till Landskrona BoIS)

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Klubben

Tränarstab 
Enligt 7 mars 2009:
 Huvudtränare:  Roland Nilsson (assisterande: Hans Gren)
 Målvaktstränare:  Jonnie Fedel
 Fystränare: John Phillips

Spelartröjor 
 Tillverkare: Puma AG
 Huvudsponsor: Star for life
 Hemmatröja: oklart
 Bortatröja: oklart
 Spelarnamn: Ja
 Övrigt:

Övrig information 
 Ordförande: Bengt Madsen
 Vice ordförande: Håkan Jeppsson
 Sportchef: Hasse Borg
 Huvudarena: Swedbank Stadion (kapacitet: 24 000)

Allsvenskan 
Resultat för Malmö FF den allsvenska säsongen 2009. Allsvenskans sluttabell på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Matcher

Resultatsummering

Tabell 
Svenska Fotbollförbundet.

Övriga matcher

Svenska Cupen

Träningsmatcher

Referenser 
 MFF:s spelschema 2009 (arkiverad sida).

Fotboll i Sverige 2009
2009
Fotbollssäsongen 2009 efter lag